SC Oranje (Arnhem), een voetbalclub uit Arnhem
 SC Oranje (Schoonebeek), een voormalig voetbalclub uit Schoonebeek